Гильгамеш:

 Гильгамеш — царь (лугаль) шумерского города Урука, правил в конце XXVII — начале XXVI веков до н. э.
 Гильгамеш — японская манга Сётаро Исиномори.